Еврей Зюсс:

 Еврей Зюсс — исторический роман немецкого писателя-гуманиста Лиона Фейхтвангера.